Ono kan som auktorsförkortning betyda:

 Hirotsugu Ono
 Tomohiro Ono
 Motoyoshi Ono

Robotskapade auktorsförkortningar